Селифонтово

 Селифонтово — село в Костромской области.
 Селифонтово — село в Ярославской области.
 Селифонтово — мемориальное кладбище на месте расстрельного полигона.